Leubsdorf peut désigner:
 Leubsdorf (Rhénanie-Palatinat), une commune d'Allemagne
 Leubsdorf (Saxe), une commune d'Allemagne